

Toponyme 

Connaught ou Connacht (en gaélique Connachta), province de la République d'Irlande, située à l’ouest sur la côte atlantique ;
 Taman Connaught, township situé à Cheras, dans la banlieue de Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie ;
 Connaught Hill, parc situé à Prince George, dans la province canadienne de Colombie-Britannique ;
Connaught Place, place située au centre de la nouvelle ville de Delhi ;
 Connaught Place, place située dans le centre-ville de Hong Kong ;
Centre d'entraînement des cadets de Connaught, centre d'entraînement pour les cadets canadiens, situé en Ontario, Canada.

Hôtellerie 

The Connaught, hôtel londonien.

Automobile 

Connaught Engineering, ancienne écurie britannique de Formule 1.
Connaught Motor Company, artisan constructeur britannique.

Industrie pharmaceutique 

 Laboratoires Connaught, entreprise pharmaceutique canadienne.